Rywalizacja mężczyzn w konkurencji snowcross podczas mistrzostw świata w Sierra Nevada została rozegrana na trasie o nazwie Sierra Nevada Snowboardcross. Kwalifikacje rozegrano 10 marca o 12:02, z kolei biegi finałowe odbyły się 12 marca 2017 roku o 13:14. Złoty medal wywalczył Francuz Pierre Vaultier, który na mecie wyprzedził Hiszpana Lucasa Eguibara oraz Alexa Pullina z Australii.

Kwalifikacje

Finały 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

1/8 finału 

Bieg 1

Bieg 2

Bieg 3

Bieg 4

Bieg 5

Bieg 6

Bieg 7

Bieg 8

Ćwierćfinały

Bieg 1

Bieg 2

Bieg 3

Bieg 4

Półfinały

Bieg 1

Bieg 2

Finały

Mały finał

Duży finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2017